Kokasné Kósa Judit rádiós szerkesztő, Kokas Ignác özvegye
Kósa Judit (1965) súlyemelő
N. Kósa Judit (1966) újságíró